Война и мир (фильм):
 Война и мир (фильм, 1915) — Россия, 1915.
 Война и мир (фильм, 1956) — США, Италия, 1956.
 Война и мир (фильм, 1967) — СССР, 1967.
 Война и мир (фильм, 1982) — документальный фильм, ФРГ, 1982.